Hummel bezeichnet:

 Hummel, eine zu den Bienen gehörende Gattung sozial lebender Insekten
 Hummel (Familienname), einen Familiennamen
 Hummel (Flugzeug) oder Let Z-37, ein Agrarflugzeug tschechischer Produktion (ab 1963)
 Hummel (Funkstörpanzer), ein Modell des Transportpanzers Fuchs
 Hummel (Instrument), ein Zupfinstrument mit Melodie- und Bordunsaiten, über die mit einem Plättchen oder Federkiel gestrichen wird
 Hummel (Panzer), eine deutsche Panzerhaubitze des Zweiten Weltkriegs (1943–1945)
 Hummel (Schiff), ein Panzerkanonenboot der Kaiserlichen Marine
 Hummel (Sportbekleidung), einen dänischen Hersteller von Sportbekleidung und -schuhen
 Hummel (Unternehmen), ein deutsches Reiseunternehmen, das 1968 in der TUI aufging
 A. Hummel Söhne, einen deutschen Landmaschinen- und Traktorenhersteller
 Hummel-Figur, eine Porzellanfiguren-Reihe der Firma Porzellanfabrik W. Goebel
 DKW Hummel, ein deutsches Moped bzw. Kleinkraftrad der Auto Union GmbH (1956–1958)
 Hümmelchen, eine leise klingende Sackpfeife, die in der Renaissance gespielt wurde
 Homole u Panny, eine Gemeinde in Tschechien; Hummel ist der deutsche Name der Gemeinde.
 Rufzeichen der Polizeifliegerstaffel NRW, siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien
 Hummelnistkasten
folgende Ortschaften oder geografische Objekte:
 Mount Hummel, einen Berg auf Grant Island vor der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Hummel (Eisenberg), einen Ortsteil der Gemeinde Eisenberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hummel (Langenbach), einen Ortsteil der Gemeinde Langenbach, Landkreis Freising, Bayern
 Hummel (Ruderatshofen), einen Ortsteil der Gemeinde Ruderatshofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hummel (Scheidegg), einen Ortsteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Herrschaft Hummel, eine historische Landschaft in der ehemaligen Grafschaft Glatz in Schlesien

Siehe auch:
 Hummel & Edenhofer
 Mann+Hummel
 Hummelschaltung, eine Schaltung in der Elektrotechnik, besonders in der elektrischen Messtechnik
 Die Hummel, deutscher Film von Sebastian Stern aus dem Jahr 2010
 Brundibár (tschechisch Hummel), eine von Hans Krása 1941 geschriebene Kinderoper
 Hummels